

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 11 podstawowych 
 Niwki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola 
 Niwki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Niwki – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno 
 Niwki – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Niwki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
 Niwki – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Niwki – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Chrząstowice
 Niwki – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Niwki – osada w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Niwki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Niwki – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Niwki – część wsi Pokrzywnica w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Niwki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Chodów
 Niwki – część miasta Poręba

Miejscowości na Białorusi 
 Niwki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Niwki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory

Miejscowości w Rosji 
 Niwki – wieś w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Niwki – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Niwki – wieś w wołoscie Pożeriewickaja (osiedle wiejskie) rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim

Inne 
 Niwki – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej, po wschodniej stronie miejscowości Olsztyn w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn

Zobacz też 
 Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce, Niwki Nowe
 Niwka